Slovo omikron má více významů:

 Omikron – písmeno řecké abecedy
 Varianta omikron – varianta koronaviru SARS-Cov-2
 Omikron Ceti – dvojhvězda v prostředí Velryby
 Omikron Persei – dvojhvězda v souhvězdí Persea
 Omicron Persea 8 – fiktivní planeta ze seriálu Futurama